Aldebaran bzw. Aldébaran steht für:

 Aldebaran, Stern im Sternbild Stier
 Aldebaran (Band), US-amerikanische Metal-Band
 Aldebaran (Comic) (im Original Aldébaran), Comicreihe von Léo
 Aldebaran (Schiff, 1869), ehemaliger Dreimastsegler
 Aldebaran (Schiff, 1986), 1986 gebautes deutsches Segelschiff
 Aldébaran-Klasse, ehemalige Klasse von Kanonenbooten der französischen Marine
 Aldebaran Robotics, französischer Roboterhersteller
 Aldebaran Rock, Nunatak im westantarktischen Palmerland

Siehe auch:
 Alderaan, fiktiver Planet im Star-Wars-Universum